Ursjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ursjön, Östergötland, sjö i Mjölby kommun, 
Ursjön, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Ursjön, Västmanland, sjö i Surahammars kommun,  (5,55 ha)
Norra Ursjön, sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (21,3 ha)
Södra Ursjön, sjö i Härjedalens kommun,  (44,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn